Lisciano bezeichnet die italienischen Orte

 Lisciano Niccone, eine Gemeinde in der Provinz Perugia
 Lisciano, einen Ortsteil der Stadt Ascoli Piceno
 Lisciano, einen Ortsteil der Stadt Rieti
 Lisciano di Colloto, einen Ortsteil der Stadt Ascoli Piceno